Pablo Moreno (né en 1963), coureur cycliste espagnol
 Pablo Moreno (né en 2002), footballeur espagnol